A 2020-as Formula Regionális Amerika-bajnokság a sorozat harmadik idénye volt. A szezon április 9-én kezdődött volna el a Road Atlanta aszfaltcsíkján és október 25-én fejeződött volna be a Circuit of the Americas versenypályán, azonban a koronavírus-járvány miatt a szezonnyitó hétvégét a Mid-Ohio Sports Car Course helyszínén rendezték meg június 27-én.

Az egyéni bajnoki címet Linus Lundqvist szerezte meg, míg a csapatok kiírásában a Global Racing Group diadalmaskodott.

Versenynaptár

Csapatok és versenyzők 
Az összes résztvevő Honda motorokkal és Hankook abroncsokkal felszerelt Ligier JS Formula–3-as autókkal teljesítették a szezont.

Eredmények

Összefoglaló 

 A heves esőzések miatt nem tartották meg az időmérő edzést. Az 1. verseny rajtrácsát a bajnokság addigi állása határozta meg.

Versenyzők
Pontrendszer

(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Csapatok
Egy csapat számára legfeljebb 2 versenyző szerezhetett pontokat.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Regionális Formula Amerika-bajnokság hivatalos weboldala

F3 Amerika
F3 Amerika
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események